HMS Cumberland può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Cumberland (1774) – vascello di linea
HMS Cumberland (1842) – vascello di linea
HMS Cumberland (1902) – incrociatore corazzato della Classe Monmouth
HMS Cumberland (57) – incrociatore pesante della Classe County
HMS Cumberland (F85) – fregata della Classe Type 22